Дальняя — топоним:
 Дальняя — река в Томской области.
 Дальняя — река в Приморском крае.
 Дальняя — река в Калининградской области.
 Дальняя — деревня, Павлово-Посадский район, Московская область, Россия
 Дальняя — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Дальняя — бухта в Выборгском районе Ленинградской области Российской Федерации, на северо-восточном побережье Финского залива.

См. также 
 Дальняя улица